Tom Johnson peut désigner :
 Tom Johnson (1750-1797), un boxeur anglais ;
 Tom Johnson (1928-2007), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Tom Johnson (né en 1939), un compositeur américain ;
 Tom Johnson (né en 1959), un coureur d'ultra-trail américain ;
 Tom Johnson (né en 1964), un boxeur américain ;
 Tom Johnson (né en 1982), un joueur anglais de rugby à XV ;
 Tom Johnson, un ingénieur du son américain.

Voir aussi